Heikinkari kan syfta på följande platser:

Finland 

1.  Heikinkari (halvö), Egentliga Finland, 
2.  Kalliokari (ö i Mellersta Österbotten, lat 64,17, long 23,67),  (37 ha)
4.  Heikinkari (ö i Norra Österbotten, Brahestad),  (0 ha)
5.  Heikinkari (ö i Birkaland, Övre Birkaland), 
6.  Heikinkari (ö i Mellersta Österbotten), Karleby, 

Robotskapade Finlandförgreningar